Treudank bezeichnet
 Der Treudank, preußische Stiftung der Zwischenkriegszeit
 bis 1945 das Stefan-Jaracz-Theater (Olsztyn)
 Allenstein-Museum in Gelsenkirchen